Volkslehrer ist bzw. war ein Ehrentitel in der Sowjetunion, im Ostblock und in den postsowjetischen Staaten. Der Titel wird seit 1977 verliehen und gilt als die renommierteste Auszeichnung im Bereich der Pädagogik.

Beispiele 
 Volkslehrer der UdSSR
 Volkslehrer Russlands
 Volkslehrer der Ukraine
 Volkslehrer der Republik Tatarstan ()
 Volkslehrer der Republik Usbekistan

Literatur 
 Колесников Г. А., Рожков А. М. Ордена и медали СССР. — Мн.: Народная асвета, 1986. — С. 101.

Weblinks 
 Звание «Народный учитель СССР».

Einzelnachweise 

Ehrentitel
Orden und Ehrenzeichen
Erstverleihung 1977
Pädagogik